Le tournoi de tennis de Moscou est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1989, classée en catégorie Tier V, se dispute du 9 au .

Gretchen Rush remporte le simple dames. En finale, elle bat Natasha Zvereva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Larisa Savchenko et Natasha Zvereva.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Moscou
 Saison 1989 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1989
Kremlin
1989 en Russie
Tennis en octobre 1989